Алекса́ндр Шмелёв:
 Шмелёв, Александр Андреевич (1906—1993) — советский геолог.
 Шмелёв, Александр Андреевич — русский офицер, георгиевский кавалер
 Шмелёв, Александр Георгиевич (род. 1954) — российский психолог.
 Шмелёв, Александр Иванович (1895—1960) — генерал-майор РОА.